Wakhan bezeichnet:

 eine Region im äußersten Osten von Afghanistan, siehe Wachankorridor
 den linken Quellfluss des Pandsch in Afghanistan, siehe Wachandarja
 einen Gebirgszug zwischen Afghanistan und Tadschikistan, siehe Wachankette
 einen Verwaltungsbezirk in der afghanischen Provinz Badachschan, siehe Wakhan (Distrikt)